Cet article fait la liste des villes de Bosnie-Herzégovine de plus de  habitants.

Villes de Bosnie-Herzégovine par population

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des noms latins des villes des Balkans

Liens externes 

 Federal Office des Statistiques
 Mongabay
 City Population

Bosnie-Herzégovine
Liste en rapport avec la Bosnie-Herzégovine

simple:Bosnia and Herzegovina#Cities